Najash rionegrina — викопний примітивний вид змій, що існував у пізній крейді, 100 млн років тому.

Історія відкриття 
Скам'янілі рештки змії знайдені у відкладеннях формації Канделерос в Патагонії на півдні Аргентини. Описаний у 2006 році. Родова назва назва на честь біблійного змія, який спокусив Адама та Єву в едемському саді (єврейська назва змія Nahash). Видова назва дана на честь провінції Ріо-Негро, де знайдено рештки змії.

Опис 
Змія сягала завдовжки 90 см. У Najash збереглися задні кінцівки. На відміну від інших відомих сучасних і вимерлих змій з кінцівками, у Najash був функціональний таз. Череп і тіло пристосовані до риючого способу життя. Ймовірно, змія шукала здобич у підстилці тропічного лісу.

Філогенія 
Родинні зв'язки Najash з іншими зміями за Wilson et all 2010:

Примітки

Посилання 
 Pelvic region of a Najash fossil 

Викопні змії
Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2006